Darren Collison ist der Name folgender Personen:

* Darren Collison (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Darren Collison (Snookerspieler), britischer Snookerspieler